Niemcy:
 Hörschbach - rzeka, dopływ Murr
 Hörschbach - rzeka, dopływ Oos
 Hörschbach - rzeka, dopływ Rems

Zobacz też:
 Horschbach